Cabestan est un nom référant notamment à :

 Un cabestan est un treuil à axe vertical utilisé pour virer l'ancre ou des cordages divers.
 Un cabestan, par analogie avec un cabestan marin, est un axe vertical rotatif sur lequel un galet presseur en caoutchouc vient pincer la bande magnétique pour assurer son défilement devant les têtes magnétiques dans un magnétophone ou un magnétocassette.
 Un nœud de cabestan est un nœud qui est utilisé pour amarrer un bateau à un pieu, à un anneau ou une bitte d'amarrage. 
 Cabestan est un groupe de musiciens et chanteurs bretons spécialisé dans les chants de marins
 Chant de cabestan
 Le Cabestan est un navire à grande vitesse.
 Cabestan est un personnage des Chroniques du bout du monde ; c'est un elfe des chênes.

Voir aussi 
 Le Cabestan est une salle de spectacle située à Avignon.
 Cabestan est une ville dans le jeu vidéo World of Warcraft.